Mir-Sapor (argapetes) — oficial sassânida do 
 Vemir-Sapor — oficial sassânida do 

Desambiguações de antropônimos